Кова́ль — майстер, що займається термічною і механічною обробкою металу (ковальством). Одна з найдавніших виокремлених професій
 «Коваль» — пам'ятна монета НБУ номіналом 5 гривень
 «Коваль» — пам'ятна монета НБУ зі срібла, номіналом 10 гривень

 Коваль — поширене українське (також польське —  — Ко́валь) прізвище, за назвою фаху коваль

Коваль — село, Мамлютський район, Північно-Казахстанська область

Коваль — місто, Влоцлавський повіт, Куявсько-Поморське воєводство

Див. також 
 Коваленко